Zlatković (en serbe : Златковић) est un patronyme serbe dérivé du prénom  ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1996), footballeur serbe ;
  (né en 1937), poète serbe ;
  (né en 1997), footballeur serbe ;
  (né en 1988), footballeur serbe ;
 Siniša Zlatković (né en 1934), footballeur yougoslave.

Notes et références